Leohumicola är ett släkte av svampar. Leohumicola ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leohumicola